Hubach steht für:
 Hubach (Eisernbach), rechter Zufluss des Eisenbachs in Eiserfeld, Stadt Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Hubach (Genfbach), rechter Zufluss des Genfbachs bei Nettersheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Hubach ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Hubach (* 1962), deutscher Kameramann
 Nikolaus Hubach (1825–1886), Bürgermeister, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtages

Siehe auch:

 Hubbach
 Huebbach